Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wayne Black che ha battuto in finale Petr Kralert 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 George Bastl (primo turno)
 Michail Južnyj (semifinali)
 Wayne Black (Campione)
 Tuomas Ketola (secondo turno)

 Lior Mor (primo turno)
 Petr Kralert (finale)
 Vadim Kucenko (quarti di finale)
 Oleg Ogorodov (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2000